Sezon 2007/2008 rozgrywek holenderskiej Eredivisie rozpoczął się w sierpniu 2007 roku a zakończył 18 maja 2008 roku. Tytułu broniła drużyna , która z 72 punktami na koncie zajęła 1. miejsce w tabeli.

Statystyka

Bramki 
 Pierwszy gol w sezonie: Kemy Agustien dla  przeciwko  (18 sierpnia 2007)
 Najwyższe zwycięstwo:  9-0  (7 października 2007)
 Najwięcej bramek w meczu:  9-0  (7 października 2007),  1-8  (19 sierpnia 2007)
 Najszybszy gol w meczu: Roy Makaay dla drużyny Feyenoordu w meczu przeciwko  (2 grudnia 2007)
 Drużyna z największą liczbą bramek strzelonych:  94 gole w 34 meczach.
 Drużyna z najmniejszą liczbą bramek strzelonych:  32 gole w 34 meczach.
 Drużyna z najmniejszą liczbą bramek straconych:  24 bramki w 34 meczach.
 Drużyna z największą liczbą bramek straconych:  i  76 bramek w 34 meczach.

Kartki 
 Pierwsza żółta kartka: Gianni Zuiverloon w meczu  przeciwko  (17 sierpnia 2007)
 Pierwsza czerwona kartka: Patrick Mtiliga w meczu  przeciwko  (18 sierpnia 2007)

Drużyny które awansowały 
U progu nowego sezonu Eredivisie jedyną drużyną która awansowała z niższej klasy rozgrywkowej była:

Stadiony

Informacje o klubach

Końcowa tabela

Tabela meczów

Najlepsi strzelcy 

Źródło: eredivisie.nl

Rozgrywki barażowe

O udział w zawodach UEFA 
Baraże o udział w Lidze Mistrzów

Baraże o udział w Pucharze UEFA

Zwycięzca meczu G, , zakwalifikował się do Ligi Mistrzów. Przegrana drużyna z meczu G, , zakwalifikowała się do Pucharu UEFA. Przegrani z meczów A oraz B,  i , spotkali się ze sobą w meczu H. Zwycięzca tego pojedynku, , zakwalifikował się także do Pucharu UEFA. Przegrywający mecz H, , potykał się z drużyną , zwycięzcą meczów z drużynami FC Groningen, NEC, Roda JC oraz FC Utrecht. NEC wygrał ten mecz, mecz J, i tym samym zakwalifikował się do Pucharu UEFA, podczas gdy przegrana drużyna, NAC Breda, wystartowała w Pucharze Intertoto.

Baraże o miejsce w lidze 
 Runda 1

 Runda 2 (systemlepszy w 3 meczach)

 Runda 3 (systemlepszy w 3 meczach)

 oraz  kwalifikują się do Eredivisie 2008-09.

Przypisy 

2007 w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
2007 w Holandii
2008 w Holandii